Las siglas CSA pueden referirse a:

 El subtipo de la clasificación climática de Köppen Csa, generalmente correspondiente al clima mediterráneo típico

Diversos organismos 
 Consejo Superior Audiovisual de Francia (Conseil Superieur de l'Audiovisuel), que se encarga de gestionar los operadores de televisión y radio públicos en ;
 Agencia Espacial Canadiense (Canadian Space Agency/Agence Spatiale Canadienne);
 Estados Confederados de América (Confederate States of America);
 Agricultura sostenida por la comunidad (Community-Supported Agriculture);
 Czech Airlines;
 Centro Social Anarquista o Centro Social Autogestionado;
 Centro Sportivo Alagoano, un club de fútbol de ;
 Common Scrambling Algorithm, algoritmo de cifrado usado en difusión DVB;
 Agencia Central de Estadística de Etiopía (Central Statistics Agency en inglés);
 Asociación Canadiense de Fútbol, (en inglés, Canadian Soccer Association);
 Casting Society of America en inglés (y en castellano la Sociedad de Casting de América)
 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, entidad sindical más potente de América que desde 2008 afilia a 48 organizaciones nacionales de 21 países, y representa a 50 millones de personas trabajadoras. Es la organización regional de la Confederación Sindical Internacional (CSI); 
 Corporación Scouts de Antioquia es la organización que mantiene en orden el movimiento Scout Mundial (fundado por Baden-Powell) en Antioquia,Colombia.
Colegio San Agustín. 

Siglas